Карл Карлович Шваб (; 26 июня 1873, Вильдберг-Шварцвальд — 18 января 1938, Воронеж) — российский флейтист немецкого происхождения.

Биография 
Окончил Штутгартскую консерваторию сразу по трём специальностям — флейте (класс Карла Крюгера), фортепиано и композиции. Играл на классической флейте немецкого типа. В 1896—1916 солист оркестра оперы Мариинского театра. С 1920 солист Воронежского симфонического оркестра и преподаватель местного музыкального техникума (с 2006 г. - "Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей"), где преподавал не только флейту, но и баян. Дружил с Осипом Мандельштамом в период воронежской ссылки поэта. 

29 декабря 1935 года Шваб был арестован по обвинению в членстве в контрреволюционной фашистской группе. 5 мая 1936 г. он был осужден по статье 58, п. 10(1) и 11 на 8 лет тюремного заключения и 5 лет поражения в правах. В заключении, вероятнее всего, и скончался. Реабилитирован 24 октября 1989 г. на основании отсутствия состава преступления.

Сведения об обвинении, сроке и месте отбывания наказания Шваба, приведенные в воспоминаниях Н.Я.Мандельштам, не точны, так как основывались на слухах:“Однажды после работы — это произошло до «начала грозных дел», О. М. <Осип Мандельштам> еще служил в театре — мы забежали в один из ярусов послушать симфонический концерт. Сверху весь оркестр был виден, как на ладони, и вдруг я обнаружила, что вместо Шваба сидит другой флейтист. Я наклонилась к О. М.: «Посмотри!» Соседи шикали, но мы продолжали шептаться. «Неужели его забрали?» — сказал О. М. и в антракте побежал за кулисы. Предположение подтвердилось. <…> Шваба, как мы узнали потом, обвинили в шпионаже и загнали на пять лет в уголовный лагерь под Воронежем. Там он и кончил жизнь, — ведь это был старик, да еще старик с флейтой…“

Примечания

Литература 
 
 A. Goldberg: Porträts und Biographien hervorragender Flöten-Virtuosen, -Dilettanten und -Komponisten. Moeck 1987 (Reprint v. 1906). ISBN 3-87549-028-2
Мандельштам О.Э. - Стихотворение «Флейты греческой тэта и йота…», посвящение К.Швабу, 1937
Мандельштам Н.Я. - Воспоминания, 1989, Москва, изд. "Книга", С.483, ISBN 5-212-00241-9.

Флейтисты России
Академические музыканты России
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра
Репрессированные в СССР